

Au cinéma 
 PS I Love You, film sorti en 2008 et tiré du roman du même nom par Cecelia Ahern

En musique 
 PS I Love You, chanson de Lennon/McCartney, sortie en 1962

Voir aussi 
 

Homonymie de titre